Il doppio del torneo di tennis Bossonnens Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Antonitsch e Menno Oosting che hanno battuto in finale Michiel Schapers e Daniel Vacek 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Libor Pimek (primo turno)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (finale)

 Martin Damm /  Vojtěch Flégl (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bossonnens Challenger 1991